

Усть-Катунь — селище, Бійський район, Алтайський край
 Усть-Катунь — селище, Смоленський район, Алтайський край